Алоиз Ада́мчик (; , , ныне Силезское воеводство, Польша — , ) — польский политический деятель, участник всех трёх Силезских восстаний, заключённый Бухенвальда и Маутхаузена.

Биография 
Потомок последнего польского короля Станислава Августа Понятовского.

Изучив ремесло слесаря, он до Второй мировой войны работал на коксохимическом заводе в Радлине и Водзиславе-Слёнском. 8 сентябре 1939 года, в первые дни вторжения в Польшу, Алоиз Адамчик получил повестку в полицию, где он был арестован и заключен в тюрьму в подвале офиса в Радлине. Оттуда он был доставлен в Бухенвальд, а затем в Маутхаузен, где и погиб.

Алоиз Адамчик был награждён серебряным Крестом заслуг, крестом Силезского восстания и рыцарским крестом ордена Возрождения Польши.

Литература 
 Джордж Klistała, Мартиролог Рыбник, Водзислав-Слёнский, Жоры, Рацибуж в 1939—1945 гг. Биографический словарь. — Общество защиты Освенцима 2006. — ISBN 83-916718-2-8.
 Коллекции Дж. Delowicza

Ссылки 
 Alojzy Adamczyk
 Алоиз Адамчик

Польские повстанцы